Lasse-Majas detektivbyrå kan syfta på:

 Lasse-Majas detektivbyrå (TV-serie, 2006), julkalender i SVT
 Lasse-Majas detektivbyrå (TV-serie, 2020), TV-serie på C More